Белица () — упразднённый посёлок в Ровковичском сельсовете Чечерском районе Гомельской области Белоруссии. В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и радиационного загрязнения жители отселены.

География

Расположение 
В 11 км на юг от Чечерска, 31 км от железнодорожной станции Буда-Кошелёвская (на линии Гомель — Жлобин), 59 км от Гомеля.

Транспортная сеть 
Рядом автодорога Науховичи — Ровковичи.

История 
Основан в 1920-е годы под названием Новая Белица. В 1926 году в Науховичском сельсовете Чечерского района Гомельского округа (с 20 февраля 1938 года) Гомельской области. С 1962 года в Буда-Кошелёвском, с 1965 года в Крутовском, с 1966 года в Ровковичском сельсоветах.

Население 
 1926 год — 87 жителей, 13 дворов.
 1959 год — 69 жителей (согласно переписи).
 1970 год — 49 жителей.
 1990-е — жителей нет.

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6

Исчезнувшие населённые пункты Чечерского района 
Населённые пункты Чернобыльской зоны отчуждения (Белоруссия)